Galla Ferenc (1888–1977) római katolikus pap, egyetemi tanár, egyháztörténész
 Galla Ferenc (1929–2018) cselgáncsozó, edző, szakíró